państwo – forma organizacji społeczeństw
 Państwo – dzieło filozoficzno-polityczne Platona
 Państwo – forma adresatywna, grzecznościowa